Волковичский сельсовет:

Белоруссия 
 Волковичский сельсовет (Брестская область) — упразднённый сельсовет в Высоковском районе Брестской области.
 Волковичский сельсовет (Витебская область) — сельсовет в Толочинском районе Витебской области.
 Волковичский сельсовет (Гродненская область) — упразднённый сельсовет в Новогрудском районе Гродненской области.
 Волковичский сельсовет (Могилёвская область) — сельсовет в Чаусском районе Могилёвской области.